La competizione della carabina 50 metri a terra di tiro a segno ai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta il 3 agosto 1948 al  National Rifle Association Ranges di Bisley.

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 C2